Donja Dubrava – gmina w Chorwacji, w żupanii medzimurskiej
 Donja Dubrava – dzielnica Zagrzebia